Beeli ist der Familienname folgender Personen:

 Binia Feltscher-Beeli (* 1978), Schweizer Curlerin
 Gaudenz Beeli (* 1947), Schweizer Bobsportler

Siehe auch:
 Beli